— вид двудольных растений рода  семейства . Растение впервые описано в 1901 году российским ботаником Владимиром Леонтьевичем Комаровым.

Синонимичное название — Melandrium capitatum Kom. ex Mori, 1922.

Распространение, описание 
Распространён в Китае (провинция Гирин) и Южной Корее.

Многолетнее травянистое растение. Стебель разветвлённый, высотой 20—40 см, покрыт густыми ворсинками. Лист черешковый, широкояйцевидный или сердцевидно-яйцевидный, размером около 2×1—1,5 см, с ворсинчатой поверхностью с обеих сторон. Соцветие головчатое. Семена почковидные.

Синонимика

Примечания 

Флора Азии
Смолёвка